Werkgelegenheid
 Dwangarbeid
 Arbeitseinsatz, de tewerkstelling in Duitsland van mannen uit bezette gebieden in de Tweede Wereldoorlog
 Arbeitseinsatz in Nederland, de tewerkstelling van Nederlanders in Duitsland